Fra Marin Karačić (14. studenoga 1988.)  je hrvatski kantautor duhovne glazbe iz BiH, sa Širokog Brijega. Pripadnik je reda franjevaca.

Dana, 29. siječnja 2015. u dvorani samostana hercegovačkih franjevaca u Zagrebu, predstavio je svoj prvi nosač zvuka U Tvojim rukama u izdanju izdavačke kuće Laudato. Na nosaču je 18 autorskih pjesama, kojima su tema, kako kaže sam kantautor fra Marin Karačić "većinom moje molitve, razgovori, pa i "prepirke" s Bogom, te razne situacije koje su me pratile na mom životnom putu i pozivu". Na projekt se odlučio na nagovor svoga odgojitelja fra Svetozara Kraljevića. Potporu je dao provincijal fra Miljenko Šteko i druga braća franjevci.

Izvori 

Kantautori
Kultura Hrvata Bosne i Hercegovine
Hrvatski glazbenici
Životopisi, Široki Brijeg
Bosanskohercegovački franjevci